Консультативная схема по правилам водопользования () — разрешение к применению в питьевом водоснабжении для Великобритании. Является знаком соответствия, который демонстрирует, что изделие соответствует стандартам, установленным правилами по водным ресурсам, принятыми в 1999 году в Соединённом Королевстве. 

Процедура получения сертификата проходит в два этапа: первый этап заключается в проверке материалов, из которых сделаны изделия, на соответствие британским стандартам, с целью оценки их возможного воздействия на органолептические и химические свойства воды. Второй этап заключается в проведении гидравлических и механических испытаний конструкций и механизмов.

Ссылки 
 Паспорта и сертификаты
 Новый престижный сертификат WRAS для Системы KAN-therm Press
 WRAS что это и для чего нужно?

Организации по стандартизации
Экономика Великобритании